Le psaume 10 peut désigner : 
 le psaume 10 (9 B) : psaume 10 selon la numérotation hébraïque, psaume 9B selon la numérotation grecque ;
 le psaume 11 (10) : psaume 11 selon la numérotation hébraïque, psaume 10 selon la numérotation grecque.